Buzzard Rocks bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Rocks (Madison County, Virginia, 595 m)	
 Buzzard Rocks (Madison County, Virginia, 723 m)	
 Buzzard Rocks (Wood County, West Virginia, 340 m)	
 Buzzard Rocks (Wood County, West Virginia, 388 m)